

Села 
 Вишневе — село, Дніпропетровська область, Криворізький район, Софіївська селищна громада (в минулому — Софіївський район)
 Вишневе — село, Дніпропетровська область, Криворізький район, Карпівська сільська громада (в минулому — Широківський район)